Театр «Без вывески» — московский театр, основанный в декабре 1977 года.

История 
Театр основан в декабре 1977 года и с момента своего создания находится в районе Коптево. Кроме спектаклей, в помещении театра проводится ряд культурных мероприятий для жителей Северного округа и района Коптево.

Спектакли 
Основу репертуара составляют русские пьесы, такие как «Всадник де Мольер» («Кабала святош») Михаила Булгакова и «Последняя женщина сеньора Хуана» Леонида Жуховицкого.

 Л. Разумовская «Ваша сестра и пленница…»
 А. Строганов «Шахматы шута»
 А. Строганов «Орнитология»
 А. Арбузов «Мой бедный Марат»
 А. Копков «Слон»
 М. Булгаков «Всадник де Мольер»
 К. Гольдони «Хозяйка гостиницы»
 А. Александров «Не забывай!»
 Л. Жуховицкий «Последняя женщина сеньора Хуана»
 М. Цветаева «Метель»
 Н. Садур «Чудная баба. Ехай»
 Р. Бернс «Забыть ли старую любовь»
 А. Дударев «И был день…»
 Г. Мамлин «Эй, ты, здравствуй!»
 Г. Полонский «Медовый месяц Золушки»
 Г. Полонский «Никто не поверит»
 Э. Ростан «Романтики»

Труппа 

 Алла Алексеева
 Андрей Архипов
 Павел Бахтаев
 Елена Бахтаева
 Екатерина Гаврилова
 Елена Дмитриева
 Владимир Жучкин
 Марина Зюлькова
 Дмитрий Костылев
 Вячеслав Кошкин
 Михаил Кувшинов
 Анна Курапова
 Геннадий Можаев
 Наталия Овчаренко
 Алексей Осипов
 Мария Понкратова
 Татьяна Реброва
 Сергей Степаненко
 Елена Титова
 Владимир Трубецкой
 Николай Трубецкой
 Андрей Фёдоров

Ссылки 
 Официальный сайт
 Премьера в Театре «Без вывески»
 О театре

Без вывески
Театры, основанные в 1977 году
Коптево